"Solano" pode ser:
 Solano (Colômbia), município
 Francisco Solano López, presidente paraguaio
 Condado de Solano, na Califórnia
 Mateus Solano, ator
 Bahía Solano, município colombiano de Chocó

Desambiguações de topônimos